Karen Susman ha battuto in finale Věra Suková 6–4 6–4.

Teste di serie
 Margaret Court (secondo turno)
 Darlene Hard (quarti di finale)
 Maria Bueno (semifinali)
 Renee Schuurman (quarti di finale)
 Ann Haydon-Jones (semifinali)
 Angela Mortimer (quarto turno)
 Lesley Turner (quarti di finale)
 Karen Susman (campionessa)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1962